Cidipe o Cídipe es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Cídipe o Cirbia era una princesa de Rodas hija del rey Óquimo y de la náyade Hegetoria.
 Cídipe era una sacerdotisa de Hera, famosa por ser madre de los gemelos Cleobis y Bitón.
 Cidipe, hija de un noble ateniense, que fue amada por Acontio.
 Cídipe, una nereida compañera de Cirene, la madre de Aristeo.
 Cídipe, la esposa de Anaxilas.